Qursaı – centro abitato kazako della Regione di Aqtöbe
 Qursaı – centro abitato kazako della Regione di Atyrau
 Qursaı – centro abitato kazako della Regione del Kazakistan Occidentale